Finanzpolizei bezeichnet:

 die österreichische Finanzpolizei: Finanzpolizei
 die italienische Finanzpolizei: Guardia di Finanza
 die spanische Steuer-Polizei: Policía Fiscal
 in Litauen: FNTT (Finanzverbrechenermittlungsdienst)
 der Niederländische Steuerliche Informations- und Ermittlungsdienst: Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)